Marienstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ortschaften:
 Marienstein (Eichstätt), Ortsteil der Stadt Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Marienstein (Falkenstein), Ortsteil der Gemeinde Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Marienstein (Nörten-Hardenberg), Ortsteil des Flecken Nörten-Hardenberg, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Marienstein (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern

Marienstein ist der Name von Bauwerken:
 Kloster Marienstein
 Kloster Marienstein, ehemaliger Name des Klosters Lausnitz, 
 Bergwerk Marienstein

Siehe auch:
 Mariastein
 Maria im Stein
 Mariensteiner